Оффа () — король Эссекса (707/709—709); святой (день памяти — 15 декабря).

Биография 
Сын короля Сигхера, Оффа стал правителем Эссекса в 707 или 709 году после смерти Свефреда и Сигехерда. Беда Достопочтенный описывал его как прекрасного и искреннего юношу, сына Сигхера и святой Оситы (память 7 октября), более всего достойного, чтобы быть королём. Однако едва начав править, Оффа отрёкся от престола, чтобы отправиться в паломничество в Рим вместе с Кенредом. Там Оффа постригся в монахи и вскоре умер.

Примечания

Литература 
 John Cannon, Anne Hargreaves. The Kings and Queens of Britain. 2. überarbeitete Auflage, Oxford University Press, Oxford 2009, ISBN 978-0-19-955922-0, S. 27.
 Michael Lapidge, John Blair, Simon Keynes, Donald Scragg (Hrsg.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 978-0-631-22492-1.
 William Smith, Henry Wace. Dictionary of Christian Biography 1877—1887, Nachdruck: Kessinger 2004, ISBN 978-1417948079, Band 7, S. 68.
 Simon Keynes. Kings of the East Saxons, In: Lapidge et al (Hrsg.): The Blackwell Enzyclopaedia of Anglo-Saxon England, S. 510—511.
 Emma Mason. Westminster Abbey and its People c.1050 — c.1216, Boydell & Brewer, 1996, ISBN 978-0851153964, S. 4-5.
 St. Egwin // Catholic Encyclopedia

Ссылки 
 Оффа, король Эссекса

Короли Эссекса VIII века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Умершие в Риме
Святые Англии
Христианские святые VIII века
Святые по алфавиту